__БЕЗКН__
The Game може да се односи на:
 The Game (албум групе Queen)
 The Game (песма групе Disturbed)
 The Game (песма групе DragonForce)
 The Game (песма групе Echo & the Bunnymen)
 The Game (репер)
 The Game (филм)